Gromada Bobrowniki steht für:

 Gromada Bobrowniki (Powiat Będziński)
 Gromada Bobrowniki (Powiat Białostocki)
 Gromada Bobrowniki (Powiat Kozienicki)
 Gromada Bobrowniki (Powiat Lipnowski)
 Gromada Bobrowniki (Powiat Łowicki)
 Gromada Bobrowniki (Powiat Rycki) 
 Gromada Bobrowniki (Powiat Ostrzeszowski) 
 Gromada Bobrowniki (Powiat Tarnogórski)

Gromada Bobrowniki steht auch für:
 Gromada Bobrowniki Małe (Powiat Tarnowski)